BRH steht für:
 Beratungshilfe, eine Sozialleistung für die außergerichtliche Beratung und Vertretung bedürftiger Rechtssuchender
 Britisch Honduras, als historisches olympisches Länderkürzel (heute „BIZ“ für Belize)
 Brüstungshöhe als Maß einer Absturzsicherung 
 Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen, Seniorenverband des dbb beamtenbund und tarifunion
 Bundesrechnungshof, externe Finanzkontrolle des Bundes in Deutschland
 Bundesverband Rettungshunde, Rettungshunde-Organisation in Deutschland
 Bahnhof Berlin-Rummelsburg (S-Bahn) (DS100-Code)

Brh steht für:
 Bremshundertstel, ein Maß für das Bremsvermögen eines Eisenbahnzugs

Siehe auch:

BRH